

Geografia

Italia 
 Vezio – frazione di Perledo, comune nella provincia di Lecco (Lombardia)

Svizzera 
 Vezio – ex comune ora frazione di Alto Malcantone, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Onomastica 

 Vezio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Lucio Vezio (...-59 a.C.) – politico romano